Dávao, cidade
Dávao de Ouro
Dávao do Norte
Dávao do Sul
Dávao Ocidental
Dávao Oriental
Grande Dávao, área metropolitana
a região de Dávao
o rio Dávao

Desambiguações de topônimos